Svjetsko prvenstvo u reliju 1986. bila je 13. sezona Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) Svjetskog prvenstvo u reliju (engl. WRC). Sezona se je sastojala od 13 utrka. Ove sezone svjetsko prvenstvo se je vratilo u SAD.

Sezona 1986. bila je zadnja sezona Svjetskog prvenstva u reliju u kojoj su se vozila snažna i vrlo popularna vozila Grupe B.

Prvenstvo je osvojio finac Juha Kankkunen, ispred dvojice sunarodnjaka, Markku Aléna i Timo Salonena. 

Prvi među proizvođačima pbjednik je bio Peugeot, nako tijesne borbe s Lanciaom.
Sezona je počela Relijem Monte Carlo, na kojem je pobijedio Henri Toivonen sa svojim automobilom Lancia Delta S4. Na Švedskom Reliju Toivonen je morao odustati zbog problema s motorom, a pobjednik je bio Juha Kankkunen sa svojim Peugeot 205 Turbo 16 E2 ispred Toivonenovog momčadskog kolege Aléna.
Na sljedećem reliju u Portugalu, Joaquim Santos izgubio je kontrlou nad svojim Ford RS200 i sletio u publiku, usmrtivši troje gledatelja i ozljedivši više od 30. 
Sve tvorničke momčadi su se nakon toga događaja povukle s utrke i pobjedu je odnio domaći, relativno nepoznati vozač, Joaquim Moutinho.

Na Reliju Korzika, dogodila se još jedna nesreća sa smrtnim ishodom. Toivonen je sa svojim suvozačom Sergio Crestom sletio u provaliju i sletio na krov. Aluminijski spremnik goriva koji se nalazi ispod vozačeva sjedala probušio se i eksplodirao. Posada se nije imala vremena izvuči iz automobila i izgorijela je u svojim sjedalima. Nije bilo svjedoka nesreći.     
To je primoralo Jean-Marie Balestre i FISA da odmah zaustave razvoj automobila Grupe B i zabrane to natjecanje za sezonu 1987. 

Audi i Ford odlučili su se povuči iz natjecanja, dok su se ostale momčadi nastavile natjecati sa svojim modelima Grupe B do kraja sezone. 

Sezona je završila s još više proturječja kada su organizatori Relija Sanremo diskvalificirali cijelu momčad Peugeot s utrke zbog nedopuštenih podnica (engl. side skirts).
Na kraju je FIA promijenila tu odluku i proglasila automobile regularnim i talijanski organizatori su optuženi da nisu dopustili francuskim Peugotima da pobjede talijanske Lancie. Na kraju je FIA poništila rezultate cijele utrke.
Peugeot je postao prvak među proizvođačima, ali je Peugeotov vozač Kankkunen trebao čekati tri tjedna nakon kraja sezone da ga proglase prvakom. 
Sezona 1986. bila je jedina u kojoj je FIA dodijelila titulu Svjetskog prvaka u reliju za vozače Grupe A. 

Šveđanin Kenneth Eriksson, vozeći Volkswagen Golf GTI 16V osvoji je naslov ispred austrijanca Rudi Stohl u njegovom Audi Coupe Quattro, slabijoj varijanti Quattra iz Grupe B. Ovo prvenstvo postalo je nepotrebno nakon ukidanja Grupe B. Od sezone 1987. vozila Grupe A postat će vozila u glavnom natjecanju za Svjetsko prvenstva u reliju.

Utrke

Prvenstvo za proizvođače

Prvenstvo za vozače 

 1986